Remembering Nina & Abbey - siódmy album studyjny Agi Zaryan wydany w listopadzie 2013. Jest on hołdem złożonym wybitnym wokalistkom jazzowym, Ninie Simone i Abbey Lincoln.

27 listopada 2013 album osiągnął status złotej płyty, a 29 stycznia 2014 - platynowej.

Lista utworów

Sprzedaż

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy Agi Zaryan